Die 1. Amateurliga Bayern 1964/65 war die 15. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Bayerischer Amateurmeister wurde der SpVgg 1924 Weiden, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.

Der BC Augsburg nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1965 teil und scheiterte dort erst im Halbfinale am Niedersachsen-Vertreter Hannover 96 Amateure.

Die TSG Augsburg, der SSV Jahn Regensburg und die SpVgg Plattling mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1965/66 der 1. FC Bayreuth, die Amateure des 1. FC Nürnberg und die SpVgg Kaufbeuren sowie als Absteiger aus der Regionalliga der FC Wacker München.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1964/65 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1964/65 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1964/65 bei manfredsfussballarchiv.de

1964
Fußballsaison 1964/65